
MIDP () — профиль для мобильного устройства с информационными функциями (платформа J2ME). MIDP определяет понятие мидлета — компактного приложения на языке Java, имеющего небольшой размер (обычно менее 300 килобайт, хотя в последнее время размер java-игр может превышать 1 Мб), что делает его пригодным для передачи по сети и установки на мобильном устройстве.

Спецификация MIDP определяет следующие функции:
 жизненный цикл мидлета (инсталляция, удаление, обновление, запуск, остановка, пауза, возобновление работы),
 безопасность и авторизация доступа к защищенным функциям (например, коммуникационным),
 графический интерфейс (в том числе низкоуровневый, пригодный для программирования игр),
 ввод команд пользователя (например, посредством клавиатуры).

Версии 
Спецификация MIDP находится в постоянном развитии. В настоящее время существует несколько версий.

MIDP 1.0 
JSR 37 — оригинальная спецификация, одобренная и опубликованная в сентябре 2000 года, которая обеспечивает основные функциональные возможности, требуемые мобильными приложениями, включая основной пользовательский интерфейс и безопасность сети. Эта версия считается устаревшей и постепенно выходит из употребления, хотя на рынке по-прежнему появляются устройства, которые поддерживают MIDP 1.0 (в основном мобильные телефоны начального уровня, популярные в азиатских странах).

MIDP 2.0 
JSR 118 — переработанная версия MIDP 1.0 спецификации, одобренная и опубликованная в ноябре 2002 года, Новые особенности включают расширенный пользовательский интерфейс, мультимедиа и функциональные возможности игр, улучшенные функции установки приложений по сети (, сокр. ), и усиленную и гибкую систему безопасности (). MIDP 2.0 совместим с MIDP 1.0, и также предназначается для мобильных устройств: мобильных телефонов и КПК. В настоящее время эта версия является доминирующей и поддерживается большинством современных мобильных устройств.

MIDP 3.0 
JSR 271 — дальнейшее развитие профиля MIDP. Эта спецификация вступила в стадию финального выпуска 9 декабря 2009 года.

См. также 

 CLDC — конфигурация, на которой, как правило, базируется MIDP.
 Java ME — описание платформы мобильной Java.
 Sun Java Wireless Toolkit — базовый набор средств для разработки программ для мобильной Java.
 Record Management System — API для постоянного хранения данных

Ссылки 
 List of all JSRs. Java Community Process. — Список всех спецификаций Java (JSR).
 JSR 37: Mobile Information Device Profile for the J2ME Platform. Java Community Process. — Описание JSR 37 (MIDP 1.0).
 JSR 118: Mobile Information Device Profile 2.0. Java Community Process. — Описание JSR 118 (MIDP 2.0).
 JSR 271: Mobile Information Device Profile 3. Java Community Process. — Описание JSR 271 (MIDP 3.0).

Java
Java ME
Запросы на спецификацию Java